Royal Rumble (2019) — тридцать второе в истории шоу Royal Rumble, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Оно состоялось 27 января 2019 года на арене «Чейз-филд» в Финиксе, Аризона, США. По данным WWE, на мероприятии присутствовало 48 193 человека.

Традиционно победитель матча «Королевская битва» получает матч за звание чемпиона мира на WrestleMania того же года. В главном событии Сет Роллинс с бренда Raw выиграл мужской матч «Королевская битва», а Бекки Линч с бренда SmackDown выиграла женский матч «Королевская битва». На мероприятии также состоялось возвращение Джеффа Джарретта, который принял участие в своем первом матче в WWE со времен No Mercy в октябре 1999 года.

Результаты

Матч «Королевская битва»

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования в Финиксе
Спорт в США в 2019 году
События 27 января
Январь 2019 года в США